Žlab může označovat:

 žlab (konstrukce) – přivaděč či odvaděč kapalin, například okapní žlab
 Žleb (skalní útvar) – svislý nebo šikmý skalní útvar, také hluboké údolí, rokle
 koryto (nádoba) – sloužící pro krmení hospodářských a dalších zvířat

Související články 
 žlábek